Alex Giorgetti (1987-), joueur italien de water-polo ;
 Edoardo Giorgetti (1989-), nageur italien ;
 Ferdinando Giorgetti (1796-1867), compositeur, violoniste, journaliste, professeur et chef d'orchestre italien ;
 Florence Giorgetti (1944-2019), actrice et metteur en scène française ;
 Franco Giorgetti (1902-1963), coureur cycliste italien ;
 Giancarlo Giorgetti (1966-), personnalité politique italienne ;
 Roberto Giorgetti (1962-), homme politique de Saint-Marin.

Patronyme italien